Barbara Wright puede referirse a:

Barbara Wright (Doctor Who): Personaje de Doctor Who.
Barbara Wright (política)
Barbara Wright (traductora)